1017 vs. The World — совместный мини-альбом американских рэперов Lil Uzi Vert и Гуччи Мейна. Он был выпущен 23 ноября 2016 года на лейблах Generation Now и GUWOP. Его спродюсировали Honorable C.N.O.T.E., D. Rich, Мэнни Фреш, Zaytoven, DP Beats и GLOhan Beats.

Список композиций

Примечания 

Мини-альбомы 2016 года
Альбомы Lil Uzi Vert
Альбомы Гуччи Мейна